В спи́ске объе́ктов Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Ботсва́не значится 2 наименования (на 2014 год), это составляет  от общего числа ( на  год).

Объекты включён в список по культурным и по природным критериям. Один из объектов признан шедевром человеческого созидательного гения (критерий i), второй — природным феноменом или пространством исключительной природной красоты и эстетической важности (критерий vii).

Кроме этого, по состоянию на 2014 год, 7 объектов на территории государства находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия, в том числе 3 — по культурным, 2 — по природным и 2 — по смешанным критериям.

Ботсвана ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 23 ноября 1998 года. Первый объект на территории Ботсваны был занесён в список в 2001 году на 25-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
Объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия. Если объекты добавлены одновременно, то есть на одной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, то объекты располагаются по номерам.

 Географическое расположение объектов

Предварительный список
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Ботсваны в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

Примечания

Ссылки 

 Botswana — UNESCO World Heritage Centre 

Ботсвана
Списки:Ботсвана